Colégio da Imaculada Conceição pode se referir aos seguintes colégios:

Brasil 
 Colégio da Imaculada Conceição, fundada no Rio de Janeiro em 8 de dezembro de 1854.
 Centro de Atendimento Integral a Criança e o Adolescente

Portugal 
 Colégio da Imaculada Conceição (CAIC), situada em Cernache.

Desambiguação